„Диригенти и музикаши” је југословенска телевизијска серија снимљена 1990. године .

Епизоде

Улоге 

|-
|Свен Медвешек || Иво Барулек (7 еп. 1990)
|-
|Наташа Дорчић || Ивка Бахат (7 еп. 1990)
|-
|Инге Апелт || Полона (5 еп. 1990)
|-
|Смиљка Бенцет || Ката Барулек (5 еп. 1990)
|-
|Вања Драх || Нацек Барулек (5 еп. 1990)
|-
|Нина Ерак Свртан || Мица (5 еп. 1990)
|-
|Звонимир Ференчић || Рок Кубура (5 еп. 1990)
|-
|Ранко Липовшчак || (5 еп. 1990)
|-
|Иван Ловричек || Филип (5 еп. 1990)
|-
|Јадранка Матковић || (5 еп. 1990)
|-
|Никола Новосел || Бендеља (5 еп. 1990)
|-
|Радослав Спицмилер || Слатки (5 еп. 1990)
|-
|Вјера жагар Нардели || Пепа (5 еп. 1990)
|-
|Цинтија Аспергер || Софија (4 еп. 1990)
|-
|Полде Бибич || Блаз Бахат (4 еп. 1990)
|-
|Звонимир Јелић || (4 еп. 1990)
|-
|Нада Кластерка || (4 еп. 1990)
|-
|Томислав Липљин || (4 еп. 1990)
|-
|Јосип Мароти || (4 еп. 1990)
|}
 Остале улоге ▼
|-
|Вили Матула || Косец (4 еп. 1990)
|-
|Рајко Минковић || Владо (4 еп. 1990)
|-
|Иван Томљеновић || (4 еп. 1990)
|-
|Вера Зима || (4 еп. 1990)
|-
|Даворин Берсинић || (3 еп. 1990)
|-
|Рикард Брзеска || (3 еп. 1990)
|-
|Антониа Цутић || (3 еп. 1990)
|-
|Ивона Грунбаум || (3 еп. 1990)
|-
|Славко Јурага || (3 еп. 1990)
|-
|Синиша Јуричић || (3 еп. 1990)
|-
|Давор Кавалари || (3 еп. 1990)
|-
|Фрањо Кухар || (3 еп. 1990)
|-
|Сретен Мокровић || (3 еп. 1990)
|-
|Борис Свртан || (3 еп. 1990)
|-
|Јасна Билушић || (2 еп. 1990)
|-
|Марија Кон || Јулика (2 еп. 1990)
|-
|Хермина Пипинић || (2 еп. 1990)
|-
|Игор Сердар || (2 еп. 1990)
|-
|Тања Врвило || (2 еп. 1990)
|-
|Реља Башић || (1 еп. 1990)
|-
|Еуген Фрањковић || (1 еп. 1990)
|-
|Миа Оремовић || (1 еп. 1990)
|-
|Роберт Прпић || (1 еп. 1990)
|-
|Звонимир Торјанац || (1 еп. 1990)
|-
|Драго Бахун || (непознат број епизода)
|-
|Дафне Јемершић || (непознат број епизода)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Хрватске серије